Лу́ка Ку́нти (; 4 июля 1989, Цюрих, Швейцария) — швейцарский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком швейцарского хоккейного клуба «Цюрих Лайонс».

Статистика 
 Последнее обновление: 15 июня 2013 года

Клубная карьера 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2005-06  GCK Lions                   Swiss   7    0    0    0    2  --  --  --  --  --
2006-07  Thurgau                     Swiss  13    2    1    3    8  --  --  --  --  --
2007-08  Chicago Steel               USHL   34   11   21   32   37   6   2   3   5   2
2008-09  Rimouski Oceanic            QMJHL  57   20   25   45   32  13   4   5   9  12
2009-10  Langnau                     Swiss  12    1    1    2    4  --  --  --  --  --
2010-11  GCK Lions                   Swiss  42    9   23   32   80  --  --  --  --  --
2011-12  Zurich                      Swiss  35   11   13   24   18  15   1   7   8   6
2012-13  Zurich                      Swiss  44   10   20   30   18  12   2   3   5   6

Международные соревнования

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2013) в составе сборной Швейцарии.
 Чемпион Швейцарии (2012) в составе «Цюриха».
 Лучший новичок чемпионата Швейцарии (2012).

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швейцарии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Тургау»
Игроки «Чикаго Стил»
Игроки «Римуски Осеаник»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года